Зертис — фамилия.
 Зертис, Стефан Константинович (1660—1722) — молдаванин, который с 1691 года состоял при Мазепе переводчиком с молдавского, греческого и турецкого языков.
 Зертис-Каменский, Андрей Степанович (в монашестве Амвросий; 1708—1771) — архиепископ Московский, член Святейшего Синода.